Le CF Nogueirense est une équipe de football en salle fondé en 1999 à Nogueira.

Bilan saison par saison 

Club de futsal au Portugal
Club de football fondé en 1999